Colombres – comune della provincia di Tucumán (Argentina)
 Colombres – frazione di Ribadedeva, Asturie (Spagna)
 José Eusebio Colombres – vescovo argentino